La ciutat romanesa de Sibiu
 La província de Sibiu